Сборная Маврикия по футболу представляет Маврикий на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Ассоциация Футбола Маврикия.

История 
Футбольная Ассоциация Маврикия была основана в 1952 году. Член ФИФА с 1962 года. Член КАФ с 1963 года.

Сборная Маврикия относится к числу лидеров в регионе африканской части Индийского океана (наряду с Реюньоном и Мадагаскаром). Однако на уровне всего африканского континента результаты сборной довольно скромны. Маврикий лишь однажды участвовал в финальной стадии Кубка африканских наций — в 1974 году, но не прошёл дальше первого раунда. Маврикий никогда не проходил в финальные стадии чемпионатов мира. Периодически удаются локальные успехи — в 2004 году маврикийцы обыграли сборную Южной Африки в Кубке КОСАФА и вышли в 1/4 финала турнира.

В январе 2019 года команда Маврикия провела товарищеский матч против инструкторов по сёрфингу, в команде инструкторов играл Дмитрий Сычёв.

Достижения 
 Чемпион Игр Индийского океана (2): 1985, 2003
 Вице - чемпион Игр Индийского океана (2): 1990, 2007

Чемпионат мира 
 1930 — 1970 — не принимала участия
 1974 — не прошла квалификацию
 1978 — 1982 — не принимала участия
 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — дисквалифицирована ФИФА
 1994 — 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — отозвала заявку
 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Африканских Наций 
 1957 — 1965 — не принимала участия
 1968 — не прошла квалификацию
 1970 — не прошла квалификацию
 1972 — не прошла квалификацию
 1974 — групповой этап
 1976 — 1986 — не прошла квалификацию
 1988 — снялась с соревнований
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — снялась с соревнований
 1994 — 2012 — не прошла квалификацию
 2013 — не подавала заявку
 2015 — не прошла квалификацию
 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — не прошла квалификацию

Турнир островов Индийского океана 
 1979 — 3/4 место
 1985 — победитель
 1990 — 2 место
 1993 — 3 место
 1998 — 4 место
 2003 — победитель
 2007 - 4 место
 2011 - 2 место
 2015 - 3 место
 2019 - предстоит

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ассоциации Футбола Маврикия
 Профиль сборной на fifa.com

Маврикий
Сборные Маврикия